Kienast ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kienast (1879–1969), Schweizer Mathematiker und Hochschullehrer
 Annie Kienast (1897–1984), deutsche Politikerin (SPD)
 Burkhart Kienast (1929–2014), deutscher Altorientalist
 David Kienast (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Dieter Kienast (1945–1998), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Dietfried Kienast (* 1940), deutscher Basketballspieler und Basketballtrainer
 Dietmar Kienast (1925–2012), deutscher Althistoriker
 Ernst Kienast (1882–1945), deutscher Beamter, Direktor beim Reichstag
 Florian Kienast, deutscher Journalist und Moderator
 Franz Kienast (1895–1965), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Friedrich August Kienast (1853–1946), österreichischer Schriftsteller
 Harald Kienast (1894–1986), deutscher Konteradmiral
 Helmuth Kienast (1892–1987), deutscher Admiral
 Hermann J. Kienast (1943–2022), deutscher Bauforscher
 Johannes Kienast (* 1986), deutscher Schauspieler
 Karl Bosek-Kienast (1895–1983), österreichischer Schriftsteller und Lehrer
 Lucie Kienast (* 2001), deutsche Leichtathletin
 Marko Kienast (* 1987), deutscher Volleyballspieler
 Peter Kienast (1949–1991), österreichischer Bobfahrer
 Reinhard Kienast (* 1959), österreichischer Fußballspieler
 Richard Kienast (1892–1976), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Roman Kienast (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Ulrich Kienast (* 1937), deutscher Boxer
 Walther Kienast (1896–1985), deutscher Mittelalterhistoriker

Kienast steht zudem für:
 Kienast Unternehmensgruppe, deutsches Schuhhandelsunternehmen

Siehe auch:
 Kienass
 Kiennast
 Künast
 Kynast